Hidalgo Amajac kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Hidalgo Amajac, Álamo Temapache, Veracruz, 
 Hidalgo Amajac, Uxpanapa, Veracruz, 

Robotskapade Mexikoförgreningar